Ел Камино има више значења:

 Ел Камино (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Камино (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Камино: Чиста хемија филм, телевизијски филм из 2019. године.